Øresund Klubfodbold (eller ØKF) er en dansk fodboldklub beliggende på Amager, som blev grundlagt i efteråret 1997, og udsprang historisk fra studie-miljøet på Nordens største kollegium, Øresundskollegiet. Derfor hed klubben også tidligere Øresundskollegiet Fodboldklub - et navn der holdt ved fra oprettelsen og frem til 2013.

Klubben har både herrer- og kvindeseniorhold, samt oldboys-hold, og er målt på medlemstal, 258 i 2015 en af de største på Kløvermarken. Klubbens førstehold spiller foråret 2022 i Serie 1 under Københavns Boldspil-Union og afvikler deres hjemmebanekampe på Kløvermarkens Idrætsanlæg. Klubbens kvindehold ligger i Københavnsserien.

Historie 
Efter at være blevet stiftet i efteråret 1997 spillede klubben sin første sæson i 1998. De første år var præget af stor tilgang af spillere og der blev snart oprettet flere hold. Klubben sikrede sig sin første oprykning i 2000 og har siden været repræsenteret i serie 3 eller højere.

I 2015 blev klubbens længe ventede klubhus indviet.

Trænere

Formænd

Hall of Fame

Oversigt

Referencer

Ekstern henvisning 
 ØKFs officielle hjemmeside

Sport på Amager
Fodboldklubber under DBU København